

Альта-Віста — місто, штат Айова
 Альта-Віста — місто, штат Канзас

Див. також 
 Альто-Віста